Александр Александрович Ме́лия — советский изобретатель.

Биография 
Окончил ТбПИ. Ещё будучи студентом в 1935 году изобрёл высокопроизводительный (до 20 тыс. штук кирпича в смену) пресс для сухого прессования кирпича и строительных деталей.

В 1936—1938 годах начальник КБ при Президиуме Моссовета.

В 1946 году возглавил СКБ Наркомата промстройматериалов в Киеве, где доработал своё изобретение. Заказы на изготовление пресса разместили на заводах в Киеве и Харькове (всего в 1947—1948 году было сделано 80 штук).

В 1955 году предложил крупноразмерные плиты полусухого прессования ПМ 390х290, что значительно улучшило пропорции по сравнению с ранее выпускавшимися квадратными 294х294.

Пользовался покровительством Н. С. Хрущёва.

Трижды избирался депутатом ВС УССР.

В настоящее время серийно выпускаются две модели пресса Мелия — АМ-11 и АМ-12 (СМ-198).

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1949) — за создание нового по конструкции мощного высокопроизводительного пресса для сухого формирования кирпича и других керамических изделий

Примечания

Источники 
 

Выпускники Грузинского технического университета
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва